По́ла Лэйн (; 17 апреля 1986, , Англия, Великобритания) — английская актриса.

Биография 
Пола Лэйн родилась 17 апреля 1986 года в Хебден-Бридже (Англия, Великобритания). В 19-летнем возрасте она поступила в Центральную школу речи и драмы в Лондоне, которую окончила в 2008 году с 1-й степенью отличия в актёрском мастерстве.

Карьера 
В 2008 году Пола дебютировала на телевидении, сыграв роль Джеральдин в эпизоде «Любить и потерять» (7.5) телесериала «», а в 2011 году она сыграла ещё в одном эпизоде сериала — «Затхлый воздух» (8.9). С 2010 года Лэйн играет роль  в мыльной опере «Улица Коронации» и в 2011 году она получила премию «TV Quick Awards» за эту роль в номинации «Лучший новичок в мыльной опере». Всего она сыграла в 6-ти фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С 17 мая 2014 года Пола замужем за актёром Томом Шоу, с которым она встречалась 10 лет до их свадьбы. У супругов есть двое детей — сын Артур Уоллес Шоу (род.31.12.2014) и дочь Пенни Грэйс Шоу (род. в июле 2016).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры телевидения Великобритании
Актрисы мыльных опер Великобритании
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы